Porbandar (district), een district in India
Porbandar (stad), een stad in dit district